Шметтау () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шметтау, Самуэль фон (1684—1751) — прусский генерал-фельдмаршал, гроссмейстер артиллерии, картограф и географ.
 Шметтау, Фридрих Вильгельм Карл фон (1743—1806) — прусский генерал-лейтенант, топограф и картограф
 Шметтау, Фердинанда фон (1798—1875) — немецкая народная героиня.

См. также 
 Шметтов